Хро́ника:
 Хроника — литературный жанр, литературное или даже драматическое произведение, последовательно излагающее историю достопримечательных политических, исторических, семейных и пр. событий, а также рассказ о таких событиях.
 Хроника — газетно-журнальный жанр, краткое сообщение о факте.
«» — название манускрипта  (начало XIV века).
 Хроника — фантастический фильм Джоша Транка.
 Хроника — кинотеатр  документального кино в городах Харьков и Вильнюс (бывш.).

См. также 

 Фотохроника
 Кинохроника

 Хроники — записи исторических событий в хронологической последовательности.
 Хроники (Библия) — название библейских 1-й и 2-й книг Паралипоменон в западной традиции.
 Хроники (фильм) — эквадорско-мексиканский триллер эквадорского кинорежиссёра Себастьяна Кордеро 2004 года
 Марсианские хроники — сборник научно-фантастических рассказов Рэя Брэдбери (1950)

Ссылки  
 С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка (онлайн версия)